

Sigle 
 Teletype Wide-area eXchange  – sistema di telecomunicazione

Aziende 
 TWX – simbolo NYSE di Time Warner

Codici 
 twx – codice ISO 639-3 della lingua tewe